Negroponte – dawna nazwa greckiej wyspy Eubea
 John Negroponte – amerykański dyplomata